Booneschans (plaats)
Booneschans (waterschap)